Pilastro ima više značenja:
 Pilastro, Alessandria
 Pilastro, Mantua
 Pilastro, Parma
 Pilastro, Ravenna
 Pilastro, Rovigo
 Pilastro, Verona
 Pilastro, Vicenza